Der Herr ohne Wohnung steht für:

 Der Herr ohne Wohnung (Bühnenstück), Lustspiel von Rudolf Österreicher und Bela Jenbach
 Der Herr ohne Wohnung (1915), österreichischer Film von Fritz Freund
 Der Herr ohne Wohnung (1925), deutscher Film von Heinrich Bolten-Baeckers 
 Der Herr ohne Wohnung (1934), österreichischer Film von E. W. Emo